

Persone

Santi 
San Giovanni Battista
San Giovanni XXIII, 261º papa e vescovo di Roma della chiesa cattolica
San Giovanni apostolo ed evangelista
San Giovanni I, papa e martire
San Giovanni l'Agnello, vescovo
San Giovanni Bosco, sacerdote ed educatore
San Giovanni vescovo in Dalmazia o San Giovanni di Traù
San Giovanni martire (Roma)
San Giovanni da Triora
San Giovanni da Matera, abate
San Giovanni Berchmans
San Giovanni Calabria
San Giovanni Calibita
San Giovanni Cassiano
San Giovanni Climaco
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
Giovanni d'Avila
San Giovanni da Capestrano, sacerdote
San Giovanni da Colonia, martire
San Giovanni da Dukla, francescano polacco
San Giovanni da Kety, sacerdote
San Giovanni da Sahagún
San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa
San Giovanni de Brebeuf, gesuita, martire in Canada
San Giovanni de Britto, martire
San Giovanni de Matha, sacerdote
San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
San Giovanni di Gerusalemme, vescovo
San Giovanni di Beverley, vescovo
San Giovanni di Dio, religioso
San Giovanni di Gorze, abate
San Giovanni di Montemarano, vescovo
San Giovanni Eremita, asceta
San Giovanni Eudes, sacerdote
San Giovanni Fisher, vescovo e martire
San Giovanni Francesco Regis
San Giovanni Gabriele Perboyre, martire in Cina
San Giovanni Gbec'i, eremita
San Giovanni Grande
San Giovanni Gualberto, abate
San Giovanni Houghton, priore certosino e martire
San Giovanni Lloyd, sacerdote e martire
San Giovanni Almond, presbitero e martire
San Giovanni il Buono, vescovo di Milano
San Giovanni Jones
San Giovanni Elemosiniere, vescovo patriarca di Alessandria d'Egitto
San Giovanni Leonardi, sacerdote
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote
San Giovanni Macías, domenicano
San Giovanni Nepomuceno, martire
San Giovanni Nepomuceno Neumann, vescovo
San Giovanni Ogilvie, martire
San Giovanni Oldrati da Meda
San Giovanni Rigby, martire
San Giovanni Sarkander, martire
San Giovanni Soan di Gotò, gesuita martire in Giappone
San Giovanni Stone
San Giovanni Theristis, monaco
San Giovanni, vescovo di Bergamo
San Giovanni Vincenzo, patrono dei campetti 
San Giovanni Wall, sacerdote e martire
San Giovanni il Chiomato, asceta russo
San Giovanni di Kronstadt, vescovo russo
San Giovanni di Mosca, asceta russo
San Giovanni di Tobolsk, metropolita di Tobol'sk e di tutta la Siberia

Geografia

Comuni italiani 
Borgo San Giovanni (LO)
Castel San Giovanni (PC)
Fornovo San Giovanni (BG)
Luserna San Giovanni (TO)
Monte San Giovanni Campano (FR)
Monte San Giovanni in Sabina (RI)
Motta San Giovanni (RC)
Penna San Giovanni (MC)
Rocca San Giovanni (CH)
Sale San Giovanni (CN)
San Giovanni a Piro (SA)
San Giovanni al Natisone (UD)
San Giovanni Bianco (BG)
San Giovanni d'Asso (SI)
San Giovanni di Fassa (TN)
San Giovanni del Dosso (MN)
San Giovanni di Gerace (RC)
San Giovanni Gemini (AG)
San Giovanni Ilarione (VR)
San Giovanni Incarico (FR)
San Giovanni in Croce (CR)
San Giovanni in Fiore (CS)
San Giovanni in Galdo (CB)
San Giovanni in Marignano (RN)
San Giovanni in Persiceto (BO)
San Giovanni la Punta (CT)
San Giovanni Lipioni (CH)
San Giovanni Lupatoto (VR)
San Giovanni Rotondo (FG)
San Giovanni Suergiu (CI)
San Giovanni Teatino (CH)
San Giovanni Valdarno (AR)
Sesto San Giovanni (MI)
Villa San Giovanni (RC)
Villa San Giovanni in Tuscia (VT)

Frazioni italiane
San Giovanni, l'unica frazione di Apollosa in provincia di Benevento
San Giovanni dei prati, frazione di Molini di Triora in provincia di Imperia
San Giovanni, l'unica frazione di Riva presso Chieri in provincia di Torino
San Giovanni, frazione di Bellagio in provincia di Como
San Giovanni, frazione di Casarsa della Delizia in provincia di Pordenone
San Giovanni, frazione di Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno
San Giovanni, frazione di Motta di Livenza in provincia di Treviso
San Giovanni, frazione di Portoferraio in provincia di Livorno
San Giovanni, frazione di Sante Marie in provincia dell'Aquila
San Giovanni, frazione di Sassari
San Giovanni, frazione di Solagna in provincia di Vicenza
San Giovanni, frazione di Stella in provincia di Savona
San Giovanni, frazione di Valle Aurina nella provincia autonoma di Bolzano
San Giovanni alla Vena, frazione di Vicopisano in provincia di Pisa
San Giovanni Bosco, frazione di Acireale in provincia di Catania
San Giovanni della Fossa, frazione di Novellara in provincia di Reggio Emilia
San Giovanni di Duino, frazione di Duino-Aurisina in provincia di Trieste
San Giovanni di Sinis, frazione di Cabras in provincia di Oristano
San Giovanni Montebello, frazione di Giarre in provincia di Catania
San Giovanni Miniera, frazione di Iglesias in provincia di Carbonia
San Giovanni Reatino, frazione di Rieti
San Giovanni Valle Roveto, frazione di San Vincenzo Valle Roveto in provincia dell'Aquila

Quartieri di città italiane
San Giovanni, quartiere di Terni
San Giovanni, quartiere di Trieste
San Giovanni a Teduccio, quartiere di Napoli
San Giovanni Apostolo, quartiere di Palermo
San Giovanni Galermo, quartiere di Catania
San Giovanni li Cuti, quartiere di Catania

Comuni esteri 
 San Giovanni di Moriani – comune francese nel dipartimento della Corsica settentrionale
 San Giovanni o San Ġwann – località di Malta
 San Giovanni – insediamento del comune di Portole in Croazia 
 San Giovanni di Medua – località nel comune di Alessio in Albania

Isole 

 San Giovanni (Sveti Ivani) – isola disabitata della Croazia

Monti
 Monte San Giovanni – il monte a ridosso della chiesa parrocchiale di Massaquano, alle pendici del monte Faito.

Musica 

 San Giovanni, singolo di Fulminacci

Sport
S.S. San Giovanni, squadra di calcio di San Giovanni sotto le Penne (Repubblica di San Marino)
S.S. San Giovanni Trieste, squadra di calcio dell'omonimo quartiere di Trieste
Società Sportiva San Giovanni Battista, Massaquano.

Trasporti
San Giovanni, stazione delle linee A e C della metropolitana di Roma

Altro 

 San Giovanni, corvetta della Regia Marina
 San Giovanni, vascello della Marina dell'Ordine dei Cavalieri di Malta

Pagine correlate
 Saint-Jean
 San Juan
 Sankt Johann
 São João
 Sangiovanni
 Chiesa di San Giovanni